Vargtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vargtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Vargtjärnet, sjö i Sunne kommun,  (5,04 ha)
Lill-Vargtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (2 ha)
Stor-Vargtjärnen, sjö i Älvdalens kommun,  (2,3 ha)
Vargtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (7,27 ha)
Vargtjärnarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Vargtjärnen (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (1,8 ha)
Vargtjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (4,62 ha)
Vargtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Vargtjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (20,4 ha)
Lill-Vargtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Vargtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (12,2 ha)
Vargtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Norra Vargtjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (1,2 ha)
Södra Vargtjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Vargtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,81 ha)
Vargtjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Vargtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (1,5 ha)
Vargtjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn